Julie Lemieux est un nom notamment porté par :
 Julie Lemieux (1962-), actrice canadienne ;
 Julie Lemieux, femme politique québécoise.
 Julie Lemieux, journaliste et femme politique québécoise